Die Saison 2004/05 war die 17. reguläre Saison der amerikanischen Eishockeyliga ECHL. Die 28 Teams absolvierten in der regulären Saison je 72 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Pensacola Ice Pilots, während die Trenton Titans in den Play-offs ihren ersten Kelly Cup überhaupt gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Cincinnati Cyclones wurden aus finanziellen Gründen inaktiv.
 Die Greensboro Generals stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Roanoke Express stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Columbus Cottonmouths wechselten in die Southern Professional Hockey League.
 Die Baton Rouge Kingfish wurden reaktiviert und nach Victoria, British Columbia, umgesiedelt, wo sie anschließend unter dem Namen Victoria Salmon Kings spielten.
 Die Florence Pride änderten ihren Namen wieder in Pee Dee Pride.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

American Conference

National Conference

Kelly-Cup-Playoffs

Turnierplan

Kelly-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Offizielle Website der ECHL
 Statistiken auf hockeydb.com

2004/05
Eishockeysaison 2004/05